Гудовичи — графский и дворянский род:
 
 Гудович, Александра (псевдоним Лия Мара; 1897—1960) — германская актриса.
 
 
 Гудович, Иван Васильевич (1741—1820) — российский генерал-фельдмаршал, участник нескольких русско-турецких войн.
 Гудович, Кирилл Иванович (1777—1856) — генерал-майор; сын И. В. Гудовича.
 
 Гудович, Николай Васильевич (1758—1841) — русский военачальник, генерал-лейтенант.
 Гудович, Франц Иванович (1876—1956) — врач, депутат Государственной думы II созыва от Ковенской губернии.